2. Fußball-Bundesliga 2009/2010 var den 36:e säsongen av 2. Fußball-Bundesliga, andradivisionen i den tyska fotbollsligan. Säsongen började den 7 augusti 2009 och avslutades den 9 maj 2010. Säsongen hade ett vinteruppehåll mellan den 21 december 2009 och 14 januari 2010. Denna säsongen minskade vinteruppehållet från sex till tre veckor.

Deltagande lag 

Följande lag har kvalificerat sig för 2. Bundesliga 2009/10:

 TSV 1860 München
 Alemannia Aachen
 Arminia Bielefeld (Nedflyttad från Fußball-Bundesliga 2008/2009, 18:e plats)
 FC Augsburg
 MSV Duisburg
 FC Energie Cottbus (Förlorade playoff i Fußball-Bundesliga 2008/2009 16:e plats)
 Fortuna Düsseldorf (Nykomling från 3. Liga 2008–09)
 FSV Frankfurt
 SpVgg Greuther Fürth
 FC Hansa Rostock
 1. FC Kaiserslautern
 Karlsruher SC (Nedflyttad från Bundesliga i fotboll 2008/2009, 17:e plats)
 TuS Koblenz
 SC Paderborn 07 (vinnare av playoff i 2. Bundesliga i fotboll 2008/2009)
 Rot-Weiss Ahlen
 Rot-Weiß Oberhausen
 FC St. Pauli
 1. FC Union Berlin (Nykomling från 3. Liga 2008–09)

Tabeller

Poängtabell

Kvalspel

Uppflyttningskval

Nedflyttningskval

Referenser

Externa länkar 
 Bundesliga.de

2009 i Tyskland
2010 i Tyskland
2009/2010
Fotbollssäsongen 2009/2010